4-та флотилія підводних човнів Крігсмаріне () — з'єднання, навчальна флотилія підводних човнів військово-морських сил Третього Рейху за часів Другої світової війни.

Історія 
4-та флотилія підводних човнів Крігсмаріне була сформована у травні 1941 року під командування капітан-лейтенанта Вернера Якобсона. Флотилія, разом з 5-ю та 8-ю флотиліями Крігсмаріне, створювалася для бойової підготовки та злагодження екіпажів підводних човнів бойових флотилій, котрі потім убували на західне узбережжя та брали участь у битві за Атлантику. Розформована у травні 1945 року.

Командири

ПЧ, що входили до складу 4-ї флотилії

Див. також 
 Список підводних човнів Третього рейху
 Список найрезультативніших командирів підводних човнів Німеччини
 Список підводників — кавалерів Лицарського хреста Залізного хреста
 Німецька адміністрація з розмінування
 Список підводних човнів Великої Британії

Посилання

Література 
 Бишоп К. Подводные лодки кригсмарине. 1939—1945. Справочник-определитель флотилий = Kriegsmarine U-boats 1939—1945. — М.: Эксмо, 2007. — 192 с. — (Военная техника III Рейха). — ISBN 978-5-699-22106-6

Примітки 

Флотилії Крігсмаріне
Військові формування, засновані 1941
Військові формування, розформовані 1945